Kazimierz Dudziński (1890-), oficer
 Kazimierz Dudziński, działacz polonijny
 Kazimierz Dudziński, organmistrz
 Kazimierz Dudziński, trener kolarski